Platinensi – abitanti di Platina (Brasile)
Platinensi – abitanti di Santo Antônio da Platina